Красная книга Ивановской области — официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Ивановской области, сведения о их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны. Издание учреждено в 2006 году в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 7 сентября 2006 года.

Издание

Том первый. Животные 
В издание Красной книги Ивановской области, вышедшее в 2007 году включены 192 вида животных, в том числе 93 вида насекомых, 2 вида моллюсков, 2 вида круглоротых рыб, 12 видов костных рыб, 2 — земноводных, 2 — пресмыкающихся, 72 — птиц и 7 видов млекопитающих.

Том второй. Растения и грибы 
Второй том вышел в 2010 году и включает всего 158 видов, в том числе 149 видов сосудистых растений и 7 видов грибов.

В 2017 году перечень видов был обновлён.

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Ивановской области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Ивановской области
 Список беспозвоночных, занесённых в Красную книгу Ивановской области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Ивановской области
 Список грибов, лишайников, мхов, плаунов и папортников, занесённых в Красную книгу Ивановской области

Примечания

Литература 
 Исаев В. А. Концепция Красной книги Ивановской области: охрана видов и охрана сообществ // Природа и человек: Материалы IV науч.-практ. конф. Иваново, 2005. С. 50—52.
 Исаев В. А., Шилов М. П. Оценка состояния биоразнообразия и стратегические направления и перспективы его сохранения и развития в Ивановской области // Научно-исследовательская деятельность в классическом университете: ИвГУ—2003. Иваново, 2003. С. 79—80.
 Красная книга Ивановской области. Том 1. Животные. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных / Правительство Ивановской области. Департамент землепользования и природных ресурсов Ивановской области. Алтайский государственный университет. Ответственный редактор проф. В. А. Исаев. — Иваново: «ИПК „ПресСто“», 2007. 236 с.
 Тихомиров A. M. Насекомые, рекомендуемые в Красную книгу Ивановской области // Региональные проблемы экологии: Материалы межвуз. науч. конф. Иваново, 2002. С. 64— 68.
 Шилов М. П. Список сосудистых растений, рекомендуемых для охраны в Ивановской области // Региональные проблемы экологии: Материалы межвуз. науч. конф. Иваново, 2002. С 72—77.

Ивановская
Природа Ивановской области